,  Elisabeth Peschke, après le mariage: Švandová ze Semčic (1833  1895), une actrice tchèque, l'épouse de  (1825, Prague  1891, Brno)
  (1882, Breslau  1943), un homme politique allemand (NSDAP)
 Gisela Peschke, née Brockler (1942, Wurzen  1993), une décoratrice et une artiste-peintre allemande
  (* 1963, Riesa), un joueur de football allemand
 Květoslava "Květa" Peschke(ová), née Hrdličková (* 1975, Bílovec), joueuse de tennis tchécoslovaque puis tchèque

Articles connexes 
 Paschke
 Päschke